Konsu kan syfta på följande platser:

Estland 

 Porijõgi, å, Tartu län, 
 Konsu Järv, sjö, Ida-Viru län, 

Robotskapade Estlandförgreningar